Ringsystem bezieht sich auf:
 Astronomie, siehe Planetenring
 Chemie, siehe Cyclische Verbindungen